NWHL ist die Abkürzung für:
 National Women’s Hockey League (1999–2007), (Amateur-)Fraueneishockeyliga in Nordamerika, die zwischen 1999 und 2007 bestand
 National Women’s Hockey League, professionelle Fraueneishockeyliga in den Vereinigten Staaten, gegründet 2015
 North West Hockey League, nordamerikanische Eishockey-Minor League, die von 1933 bis 1936 existierte

Abkürzung